Le qualificazioni del singolare del St. Petersburg Ladies Trophy 2022 sono un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Rebecca Peterson (qualificata)
  Kristína Kučová (primo turno)
  Varvara Gračëva (qualificata)
  Anna Bondár (primo turno)

  Kristina Mladenovic (primo turno) 
  Bernarda Pera (ultimo turno, lucky loser) 
  Ana Bogdan (ultimo turno) 
  Kaja Juvan (qualificata)

Qualificate 

  Rebecca Peterson
  Kaja Juvan

  Varvara Gračëva 
  Jule Niemeier

Lucky loser 

  Bernarda Pera

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2022